Aleksandr Martynow (1865–1935) – mienszewik, działacz rewolucyjny
 Aleksandr Martynow (1908–1964) – funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa, pułkownik.
 Aleksandr Martynow (ur. 1981) – polityk, premier Naddniestrza